

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Nowa Wieś Mała – wieś w woj. dolnośląskim w pow. jaworskim, w gminie Paszowice
 Nowa Wieś Mała – wieś w woj. opolskim w pow. brzeskim, w gminie Grodków
 Nowa Wieś Mała – wieś w woj. opolskim w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski
 Nowa Wieś Mała – wieś w woj. warmińsko-mazurskim w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Nowa Wieś Mała – wieś w woj. warmińsko-mazurskim w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto
 Nowa Wieś Mała – część wsi Jasieniec w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Przedecz